Вёска — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав  Выборской волости.

Расположена в 45 км к северу от города Новоржев на реке Милья.

Население 

Численность населения по состоянию на конец 2000 года составляла 293 жителя.

История 
С 1995 до 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Вёскинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района